Николай Рачко́в:
* Рачков, Николай Борисович (род. 1941) — советский и российский поэт.
 Рачков, Николай Ефимович (1825—1895) — живописец, иллюстратор, карикатурист, мастер сатирического рисунка.